Chirvan, Shirvan et Şirvan :
 Şirvan chef-lieu de district de la province de Siirt en Turquie
 Shirvan  ville du Khorassan septentrional en Iran
 Şirvan ville d'Azerbaïdjan nommée Zubovka avant 1938 puis Ali Bayramli avant 2008
 Şirvan le raion de la ville Şirvan
 La province du Chirvan apparue au  et ayant eu pour capitale la ville de Şamaxı en Azerbaïdjan actuel.
 Les Chahs du Chirvan (Chirvanchah) la dynastie régnante dans la province du Chirvan
 Le khanat de Chirvan